St.-Johannes-Kathedrale steht für:

 St.-Johannes-Kathedrale (’s-Hertogenbosch)
 St. Johannes-Kathedrale (Beirut)
 St.-Johannes-Kathedrale (Byblos)
 St.-Johannes-Kathedrale (Izmir)
 St.-Johannes-Kathedrale (Samaria)
 Kathedrale St. Johannes der Täufer (Norwich)
 Cathedral St. John the Baptist, Limerick
 St. John’s Co-Cathedral, Malta

Siehe auch:
 St. John’s Cathedral